La sixième saison de MasterChef, émission française de téléréalité culinaire, est diffusée du  au  sur France 2.

Candidats et classement

Tableau d'élimination 

 (VAINQUEUR) Le candidat gagne la compétition.
 (FINALISTE) Le candidat finit à la seconde place.
 (WIN) Le candidat gagne l'épreuve individuelle.
 (WIN) Le candidat gagne l'épreuve en équipe.
 (IN) Le candidat n'est ni le meilleur ni le pire dans l'épreuve individuelle.
 (IN) Le candidat n'est ni le meilleur ni le pire dans l'épreuve en équipe.
 (IMM) Le candidat ne participe pas à l'épreuve.
 (SP) Le candidat s'est qualifié à l'épreuve sous pression.
 (PSP) Le candidat a perdu l'épreuve en équipe, mais avait gagné la première épreuve et n'a donc pas participé à l'épreuve sous pression.
 (LOW) Le candidat est dans les pires et est le dernier candidat choisi.
 (FOR) Le candidat est contraint de déclarer forfait.
 (ELIM) Le candidat est éliminé de MasterChef.

Panorama des éliminations 
 Légende :
 En italique : Les candidats qui ont été choisis pour le sous-pression à la première épreuve

Épreuves et départs 

  épreuve : Le thème de l'épreuve est le plat signature. Les candidats sont divisés en six groupes de six : Clara, Jean-François et Raoul (géré par Thierry Marx); Sylvie, Marc-Amaury et Kimlinh (géré par Yves Camdeborde); Eva, Dao et Vincent (géré par Georgiana Viou); Zachary, Samira et Déborah (géré par Georgiana); Caroline, Sébastien et Emmanuelle (géré par Yves); Jean, Morgan et Alice (géré par Thierry). Dans chaque groupe, le juré assigné va qualifier un candidat pour la prochaine semaine et envoyer un candidat à l'épreuve sous pression, éliminant le troisième candidat. Marc-Amaury, Clara, Dao, Zachary, Emmanuelle et Jean ont fait le meilleur plat de leur groupe respectif et sont qualifiés pour la prochaine semaine. Sylvie, Jean-François, Eva, Samira, Caroline et Alice sont envoyés à l'épreuve sous pression. Kimlinh, Raoul, Vincent, Déborah, Sébastien et Morgan ont fait le moins bon plat de leur groupe respectif et sont éliminés.
  épreuve : Les six candidats en ballotage vont devoir cuisiner en utilisant de la carotte. Samira est la première sauvée, suivie de Jean-François. Alice est la dernière choisie, Caroline, Eva et Sylvie sont donc éliminées.

  épreuve : Les candidats doivent cuisiner avec du calamar, du boudin noir, des perles du Japon. Alice a fait le meilleur plat et remporte l'immunité, tandis que Zachary a fait le moins bon plat et est directement envoyé en épreuve sous pression.
  épreuve : Les candidats ont trois minutes pour correctement associer le plus de produits à la ville d'origine sans faire une seule erreur. Marc-Amaury a fait le meilleur score, en ayant bien associé onze produits, et obtient un avantage pour la prochaine épreuve.
  épreuve : Frédéric Anton est l'invité pour cette épreuve. Les candidats sont divisés en quatre équipes de deux : l'équipe rouge est composée d'Alice et Clara, l'équipe bleue est composée de Dao et Marc-Amaury, l'équipe verte est composée d'Emmanuelle et Samira, l'équipe blanche est composée de Jean et Jean-François. Marc-Amaury, gagnant de l'épreuve précédente, a choisi quel couleur d'ingrédient doit utiliser chaque duo, les couleurs disponibles sont le jaune, le blanc, le rouge, le vert et le noir. Il a choisi le noir pour son binôme, le jaune pour Samira et Emmanuelle, le vert pour Alice et Clara, et le rouge pour Jean et Jean-François. Dao et Marc-Amaury sont les premiers qualifiés, Emmanuelle et Samira sont les deuxièmes qualifiés. Clara, Jean et Jean-François vont donc en épreuve sous pression. Alice est exemptée grâce à sa victoire à la première épreuve.
  épreuve : Clara, Jean, Jean-François et Zachary vont devoir cuisiner en utilisant de la courgette. Clara est la première sauvée, suivie de Jean-François. Zachary est le dernier choisi, Jean est donc éliminé.

  épreuve : Les candidats doivent cuisiner en faisant des saucisses. Clara a fait le meilleur plat et remporte l'immunité, tandis qu'Alice a fait le moins bon plat et est directement envoyée en épreuve sous pression.
  épreuve : Les candidats ont trois minutes pour reconnaitre le plus de pâtisseries sans faire une seule erreur. Marc-Amaury a fait le meilleur score, en ayant bien deviné vingt produits, et obtient un avantage pour la prochaine épreuve.
  épreuve : Le thème de l'épreuve est le zéro déchet. Alessandra Montagne est l'invitée pour cette épreuve. Les candidats sont divisés en deux équipes de trois : l'équipe verte est composée de Zachary, Dao et Emmanuelle, l'équipe bleue est composée de Clara, Jean-François et Samira. Marc-Amaury, gagnant de l'épreuve précédente, peux choisir quelle équipe rejoindre et il a décidé d'aller chez les bleus. L'équipe bleue remporte l'épreuve. Dao, Emmanuelle et Zachary vont donc en épreuve sous pression.
  épreuve : Alice, Dao, Emmanuelle et Zachary vont devoir cuisiner en utilisant de l'artichaut. Alice est la première sauvée, suivie d'Emmanuelle. Zachary est le dernier choisi, Dao est donc éliminée.

 Partie 1
  épreuve : Les candidats ont deux heures pour cuisiner en utilisant des ingrédients choisis par leurs proches respectifs. Samira a fait le meilleur plat et remporte l'immunité, tandis que Jean-François a fait le moins bon plat et est directement envoyé en épreuve sous pression.
  épreuve : Emeline Aubry et Christian Constant sont les invités pour cette épreuve. Les candidats sont divisés en trois équipes de deux : l'équipe verte est composée de Clara et Marc-Amaury, l'équipe bleue est composée de Samira et Zachary, l'équipe blanche est composée d'Alice et Emmanuelle. Les équipes ont deux heures pour réaliser quatre tourtes. L'équipe verte remporte l'épreuve. Christian Constant a un coup de cœur pour les tourtes de l'équipe bleue, elle est donc exceptionnellement qualifiée. Alice et Emmanuelle vont donc en épreuve sous pression.
  épreuve : Alice, Emmanuelle et Jean-François ont une heure pour cuisiner en utilisant du poireau. Emmanuelle est la première sauvée. Alice est la dernière choisie, Jean-François est donc éliminé.
 Partie 2
  épreuve : Les candidats doivent cuisiner un plat en rapport avec l'expression qu'ils ont reçu. Alice a eu comme expression "Je t'ai fait une queue de poisson !". Clara a eu "Si on cassait la croûte ?". Emmuanuelle a eu "Va te faire cuire un œuf !". Marc-Amaury a eu "Tu m'as posé un lapin !". Samira a eu "Je me sens comme un coq en pâte !". Zachary a eu "C'est donner de la confiture aux cochons !". Emmanuelle a fait le meilleur plat et remporte l'immunité, tandis qu'Alice a fait le moins bon plat et est directement envoyée en épreuve sous pression.
  épreuve : Le thème de l'épreuve est sur les pâtes. Simone Zanoni est l'invité pour cette épreuve. Les candidats sont divisés en deux équipes de deux : l'équipe bleue est composée de Marc-Amaury et Zachary, l'équipe verte est composée de Clara et Emmuanuelle. Samira peux choisir quelle équipe rejoindre et elle a décidé d'aller chez les bleus. L'équipe verte remporte l'épreuve. Marc-Amaury, Samira et Zachary vont donc en épreuve sous pression.
  épreuve : Alice, Marc-Amaury, Samira et Zachary vont devoir cuisiner en utilisant de la poire. Marc-Amaury est le premier sauvé, suivi de Zachary. Samira est la dernière choisie, Alice est donc éliminée.

 Partie 1
  épreuve : Les candidats doivent chacun acheter une boite mystère contre du temps pour cuisiner. Le temps de base est de 120 minutes. Le contenu d'une boite est dévoilé seulement lors de sa mise à prix. Samira remporte la première boite pour le prix de 32 minutes, et a donc 88 minutes de cuisine. Zachary remporte la deuxième pour 32 minutes, et a donc 88 minutes. Emmuanuelle remporte la troisième pour 50 minutes, et a donc 70 minutes. Clara remporte la quatrième pour 33 minutes, et a donc 87 minutes. Marc-Amaury obtient gratuitement la cinquième et dernière boite, et garde donc ses 120 minutes. Marc-Amaury a fait le meilleur plat et remporte l'immunité, tandis qu'Emmanuelle a fait le moins bon plat et est directement envoyée en épreuve sous pression.
  épreuve : Le thème de l'épreuve est la Bretagne contre la Provence. Fanny Rey et Olivier Bellin sont les invités pour cette épreuve. Les candidats sont divisés en deux équipes de deux : l'équipe verte est composée de Marc-Amaury et Samira et coachée par Olivier Bellin représentant la Bretagne, l'équipe bleue est composée de Clara et Zachary et coachée par Fanny Rey représentant la Provence. L'équipe verte remporte l'épreuve. Clara et Zachary vont donc en épreuve sous pression.
  épreuve : Clara, Emmanuelle et Zachary ont une heure pour cuisiner en utilisant des curcubitacées. Zachary est le premier sauvé. Clara est la dernière choisie, Emmanuelle est donc éliminée.
 Partie 2
 Épreuve : Mory Sacko est l'invité pour cette épreuve. Les candidats doivent cuisiner avec du maquereaux. Samira a fait le meilleur plat et est qualifiée pour le grand banquet final. Cependant, elle a accouché avant le tournage du dernier épisode et est donc contrainte à déclarer forfait. C'est donc Clara, le deuxième meilleur plat, qui remporte l'épreuve et est qualifiée pour le grand banquet final.

Audiences

Notes et références 

6
2022 à la télévision en France